Termenul „Cooper” se poate referi la:

Denumire geografică în SUA
 Cooper, Lake County, California
 Cooper, Monterey County, California
 Cooper, Iowa
 Cooper, Maine
 Cooper, Minneapolis, Minnesota
 Cooper, Gloucester County, New Jersey
 Cooper, Passaic County, New Jersey
 Cooper, Texas in Delta County
 Cooper, Houston County, Texas
 Cooper Township, Sangamon County, Illinois
 Cooper Township, Michigan
 Cooper Township, Clearfield County, Pennsylvania
 Cooper Township, Montour County, Pennsylvania
Nume de familie
 Alice Cooper
 Bradley Cooper
 Chris Cooper
 Dale Cooper
 Gary Cooper
 James Fenimore Cooper
 Leon Neil Cooper
Alte denumiri
Cooper Car Company
Coopers Town